Мішель Ларок (,  6 квітня 1952, Галл —  29 липня 1992 Галл) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1967 року.

1972 року був обраний на драфті НХЛ під 6-м загальним номером командою «Монреаль Канадієнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Філадельфія Флаєрс» та «Сент-Луїс Блюз».

Загалом провів 326 матчів у НХЛ, включаючи 14 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Трофей Везіни — 1977, 1978, 1979, 1981.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1976, 1977, 1978, 1979.

Життя після кар'єри гравця та смерть 
Після кар'єри гравця, працював генеральним менеджером клубу «Вікторіявіль Тігрес» (ГЮХЛК). У сезоні 1991—1992 займав посаду віце-президента ГЮХЛК. У липні 1992 помер від раку головного мозку.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 

канадські хокейні воротарі‎
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Монреаль Канадієнс»
Померли від раку головного мозку